Artem Tyščenko – biatleta ucraino
 Ihor Tyščenko – calciatore ucraino
 Vadym Tyščenko – allenatore di calcio  ucraino e calciatore sovietico